

Pessoas 
 Jim Morrison

Localidades 
 Morrison (Argentina)
 Morrison (Colorado)
 Morrison (Illinois)
 Morrison (Iowa)
 Morrison (Missouri)
 Morrison (Oklahoma)
 Morrison (Tennessee)

Outros 
 Morrison Hotel

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos
Desambiguação